Novak Đoković era il detentore del titolo, ma non ha partecipato per infortunio.

In finale Alexander Zverev ha sconfitto Roger Federer con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno

  Rafael Nadal (terzo turno)
  Roger Federer (finale)
  Dominic Thiem (secondo turno)
  Alexander Zverev (campione)
  Kei Nishikori (secondo turno)
  Milos Raonic (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)

 David Goffin (secondo turno)
 Tomáš Berdych (ritirato)
 Pablo Carreño Busta (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
 Lucas Pouille (primo turno)
 John Isner (primo turno)
 Jack Sock (secondo turno)
 Nick Kyrgios (terzo turno)

Qualificati 

  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Norbert Gombos (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Vincent Millot (primo turno)

 Reilly Opelka (primo turno)
 Dudi Sela (primo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)

Lucky loser 

  Ernesto Escobedo (secondo turno)

 Michail Južnyj (primo turno)

Wildcard 

  Peter Polansky (secondo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)

 Brayden Schnur (primo turno)
 Denis Shapovalov (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2017